L'homme d'acier est le surnom de plusieurs personnalités :
 C'est un des surnoms de Superman
 Man of Steel, L'Homme d'acier au Québec, est le titre du film de Zack Snyder sur ce personnage, sorti en 2013.
 C'est le sens littéral du pseudonyme Staline

Voir aussi